Алексей Трусов:
 Трусов, Алексей Александрович (род. 1984) — российский биатлонист.
 Трусов, Алексей Иванович (1919—2013) — советский и российский учёный, юрист.